Albert Niemann (1831–1917) – niemiecki śpiewak operowy, ojciec Alberta (lekarza pediatry)
 Albert Niemann (1834–1861) – niemiecki chemik, który jako pierwszy wyizolował kokainę
 Albert Niemann (1880-1921) – niemiecki lekarz pediatra, opisał opisał chorobę Niemanna-Picka

Zobacz też